Красный Перекоп — местности и объекты, названные в честь победы Красной Армии над белогвардейцами на Перекопском перешейке.

 Красный Перекоп — микрорайон в Туле, бывший посёлок
 Красный Перекоп — ярославский комбинат технических тканей

См. также 
 Красноперекопск
 Красноперекопский район